Якоруда () — город в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Якоруда. Находится примерно в 47 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 5792 человека. Площадь — 254,031 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Снимки на Якоруда
 Повече снимки за Якоруда
 Статистика населения

Города Благоевградской области